Liga nogometnog saveza područja Slavonska Požega za sezonu 1974./75. predstavljala je pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu petog stupnja prvenstva Jugoslavije. Sudjelovalo je 14 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. NK Jakšić nije igrao kvalifikacije za Slavonsku nogometnu zonu, a NK Sloga Trenkovo je ispala u niži rang.

Tablica

Unutarnje poveznice 
 Slavonska zona - Posavska skupina 1974./75.
 Liga NSP Nova Gradiška 1974./75. 
 Liga NSP Slavonski Brod 1974./75. 
 Područna liga NSP Vinkovci 1974./75.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
  

1974-75
Slavonska Požega
1974-75 Slavonska Požega